A Gâmbia mandou atletas para todos os Jogos Olímpicos de Verão realizados desde 1984, embora o país nunca tenha ganhado uma medalha olímpica. Nenhum atleta de Gâmbia competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Quadros de medalhas

Quadro de Medalhas por Jogos de Verão

Ver também 
 Gâmbia nos Jogos Paraolímpicos
 Competidores Olímpicos de Gâmbia

 
Desporto da Gâmbia